|-
| 108101 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108102 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108103 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108104 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108105 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108106 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108107 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108108 - || || 22 de març, 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 108109 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108110 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108111 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108112 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108113 Maza || || 14 d'abril, 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 108114 - || || 15 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108115 - || || 13 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108116 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108117 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108118 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108119 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108120 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108121 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108122 - || || 14 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108123 - || || 14 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108124 - || || 15 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108125 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108126 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108127 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108128 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108129 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108130 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108131 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108132 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108133 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108134 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108135 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108136 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108137 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108138 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108139 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108140 Alir || 2001 HO || 16 d'abril, 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 108141 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108142 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108143 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108144 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108145 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108146 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108147 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108148 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108149 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108150 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108151 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108152 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108153 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108154 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108155 - || || 18 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108156 - || || 17 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108157 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108158 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108159 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108160 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108161 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108162 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108163 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108164 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108165 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108166 - || || 21 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108167 - || || 18 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108168 - || || 18 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108169 - || || 21 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108170 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108171 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108172 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108173 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108174 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108175 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108176 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108177 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108178 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108179 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108180 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108181 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108182 - || || 23 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108183 - || || 23 d'abril, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108184 - || || 23 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108185 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108186 - || || 24 d'abril, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108187 - || || 23 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108188 - || || 23 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108189 - || || 23 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108190 - || || 23 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108191 - || || 24 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108192 - || || 24 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108193 - || || 24 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108194 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108195 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108196 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108197 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108198 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108199 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108200 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8